Ванесса Хилл (, ) — венгерская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 8 апреля 1984 года в Венгрии. В порноиндустрии дебютировала в 2004 году, в возрасте около 20 лет.

Снималась для таких студий, как Zero Tolerance, Vouyer Media, Private, Paradise Film, Evil Angel и других.

В 2008 году получила AVN Awards в категориях «лучшая сцена иностранного производства» за Furious Fuckers Final Race, а также «лучшая групповая сцена (видео)» за Fashionistas Safado: Berlin.

Ушла из индустрии в 2015 году, снявшись в 105 фильмах.

Награды

Избранная фильмография 
 Fashionistas Safado: Berlin (2007, Evil Angel)

Примечания

Ссылки 
 Vanessa Hill на Internet Adult Film Database (IAFD) 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы Венгрии